

Bergen 
 Mount Washington (berg in Brits-Columbia), een 1590 meter hoge berg in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Mount Washington (berg in Nevada), een 3553 meter hoge berg in de Amerikaanse staat Nevada
 Mount Washington (berg in New Hampshire), een 1917 meter hoge berg in de Amerikaanse staat New Hampshire
 Mount Washington (berg in Oregon), een 2376 meter hoge berg in de Amerikaanse staat Oregon
 Mount Washington (berg in Washington: King County), een kleine berg in de Cascade Range in de Amerikaanse staat Washington
 Mount Washington (berg in Washington: Mason County), een 1910 meter hoge berg in de Olympic Mountains in de staat Washington

Bewoonde plaatsen 
 Mount Washington (Kentucky), een kleine stad in de Amerikaanse staat Kentucky
 Mount Washington (Massachusetts), een dorp in de Amerikaanse staat Massachusetts